

Patronyme
 Gustav Wiederkehr, (1905-1972), était un dirigeant suisse de football.
 Karl Heinrich Wiederkehr (1922-2012), historien des sciences allemand. 
 Louis Wiederkehr, (1925–2010), est un artisan peintre alsacien.

Homonymie
Homonymie de patronyme